Кубок Бельгії з футболу 2016–2017 () — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Титул вдруге здобув Зюлте-Варегем.

Календар

Регламент 
Згідно регламенту у перших п'яти раундах беруть участь клуби нижчих дивізіонів чемпіонату Бельгії. Клуби провідного дивізіону стартують у шостому раунді з 1/16 фіналу.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/31 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 січня/1 лютого 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Бельгії на soccerway 

2016–2017
Бельгія
Бельгія
2016 у бельгійському спорті
2017 у бельгійському спорті